NGC 4177 (другие обозначения — MCG -2-31-21, IRAS12101-1344, PGC 38937) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4177
Ворон (созвездие)